Bodenburg steht für:

 Bodenburg, Ortsteil von Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Bodenburg, Substadtteil des Ortsteils Eversten von Oldenburg
 Bodenburg (Wallburg), abgegangene Wallburg im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, siehe Bodman-Ludwigshafen #Bodman

Bodenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Sommer-Bodenburg (* 1948), deutsche Kinderbuchautorin
 Therese Bodenburg (1738–1793), österreichische Schauspielerin
Siehe auch:
 Bodenberg
 Bodenburgsche Windmühle